Jméno a příjmení Thomas nebo Tom Davis patří více lidem:

 Thomas Davis:
 v politice
 Thomas Davis (rhodeislandský politik) (1806–1895) – americký politik ve Sněmovně reprezentantů za Rhode Island
 Thomas Davis (texaský politik)
 Thomas Beall Davis (1828–1911) – západovirginský politik
 Thomas M. Davis (* 1949) – americký politik ve Sněmovně reprezentantů za Virginii
 Thomas Osborne Davis (irský politik) (1814–1845) – irský spisovatel a politik
 Thomas Osborne Davis (kanadský politik) (1856–1917) – kanadský politik, poslanec a senátor
 Thomas Terry Davis (c.1758–1807) – americký politik ve Sněmovně reprezentantů za Kentucky
 ve vojenství
 Thomas Davis (voják) (1837–1919) – voják v americké občanské válce a držitel Medal of Honor
 „kolonel“ Thomas A. Davis (1873–1964) – kapitán ve španělsko-americké válce, zakladatel elpaské vojenské akademie v Texasu a sandieské vojenské a námořnické akademie, v roce 1921 začal být známý jako kolonel
 Thomas Davis (fotbalista) (* 1983) – fotbalista za Carolina Panthers
 Thomas Davis (skladatel) – americký učitel a jazzový skladatel
 Thomas F. Davis (1804–1871) – episkopální biskup
 Tom Davis
 Tom Davis (trenér) (* 1938) – univerzitní trenér basketbalu na několika školách především na Boston College a University of Iowa
 Tom Davis (politik) (1917–2007) – bývalý premiér Cookových ostrovů a bývalý výzkumník pro NASA
 Tom Davis (bavič) (1952–2012) – americký bavič a spisovatel
 Tom Davis (scientolog) (* 1972) – americký scientolog
 Tom Davis (profesor) – profesor filozofie na Whitman College
 Tom Davis (ředitel) – ředitel Wichita Collegiate School ve Wichitě v Kansasu

nebo může jeho varianta v irské gaelštině označovat sportovní klub:
 Tomás Dáibhís – klub Gaelské atletické asociace z Dublinu
 CLG Tomaís Ó Dabhais – klub Gaelské atletické asociace z Corrinshega v Severním Irsku